Rozstání kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Rozstání (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Rozstání (ort i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar